Икс може да се отнася до:

 Джеки Икс, белгийски пилот от Формула 1
 Интелигентни компютърни системи (ИКС)